Token est un mot anglais signifiant jeton.

 En informatique, cet anglicisme est utilisé :
 pour désigner un identificateur de session pour identifier une session lors d'une communication réseau ;
 pour désigner une entité (ou unité) lexicale, dans le cadre de l'analyse lexicale ;
 pour désigner un jeton d'authentification, boîtier électronique générant des nombres synchronisés destiné à l'authentification ou stockant des informations chiffrées ;
 pour désigner un jeton échangeable qui s'appuie sur une blockchain existante, généralement Ethereum (étant programmable) ;
 dans l'expression « Token ring » pour désigner un anneau à jeton, qui est une topologie de réseau informatique en anneau.
 Token Racing : une éphémère écurie de Formule 1 des années 1970 ;
 Token britannique : jetons de paiement illégaux du  au  ;

Quota ethnique 
En anglais, l'adjectif «  » placé devant un nom de minorité désigne un personnage de fiction qui est membre d'une minorité, placé dans le but de représenter cette minorité. L'expression anglaise correspondant à « quota ethnique » est donc «  » (le mot « tokénisme » est quelquefois utilisé en français pour évoquer les pratiques des séries américaines). L'usage adjectival peut être traduit par « d'honneur » ou « alibi », selon les cas : « […] il représente le S.N.P.M.I. à Paris, et il est le « juif d'honneur » de cette insupportable cohorte… », « Eddie Murphy est l'anti-Michael Jackson. Il est en passe de devenir l'acteur noir fétiche du reaganisme triomphant. Un noir alibi, très utile dans une société où, en contrepoint de la croissance économique, se développe une misère noire auprès de laquelle nos nouveaux pauvres ne sont que du folklore. » Le  peut se traduire par « poudre aux yeux », « trompe-l'œil », ou « cache-misère ».

La série animée  parodie cette pratique en nommant un personnage Token Black.

Parité 
En France le groupe féministe La Barbe lutte contre le tokénisme, c’est-à-dire contre l’effet « poudre aux yeux », qui consiste à nommer quelques femmes dans des hautes instances du pouvoir, qui demeurent après cela masculinisées dans une proportion non harmonieuse .

Personne 
 Token, pseudonyme d'un rappeur américain né en 1998.

Notes et références